Коркинское — деревня в Харовском районе Вологодской области России. Входит в сельское поселение Кубенское, с точки зрения административно-территориального деления — в Кубинский сельсовет.

География 
Находится около впадения Шорги в Кубену.

Расстояние до районного центра Харовска по автодороге — 28 км, до центра муниципального образования Сорожина по прямой — 17 км.

Ближайшие населённые пункты — Гора, Федоровское, Максимиха, Зимница, Кудрявцево, Починок.

Население 

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Инфраструктура 
Было личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочная дорога.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Харовского района